Heisei (japanisch ) steht für:
 Heisei-Zeit, Nengō (Regierungsdevise) des japanischen Tennōs Akihito und dessen Regierungsepoche
 Heisei Kenkyūkai, Fraktion der Liberaldemokratischen Partei in Japan
 (4290) Heisei, Asteroid des Hauptgürtels